Gaujac (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Gaujac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Gaujac (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje